Молодёжная сборная Ирана по футболу (Сборная Ирана U-21 или Олимпийская сборная Ирана) — сборная из футболистов до 21 года, представляющая Иран на международных турнирах по футболу. Эта сборная выступает на Олимпийских играх, Азиатских играх и на Кубке Азии АФК U-22, а также на любых других турнирах среди команд до 21 года. Сборная контролируется Федерацией футбола Ирана.

История 
Сборная выиграла золото на Азиатских играх в 2002 году и была готова отстаивать титул и на следующих играх, проходивших в 2006 году в Дохе, Катар. Несмотря на приостановление выступлений Ирана на любых футбольных турнирах от ФИФА, молодёжной команде было дано разрешение на участие в Азиатских играх, где она завоевала бронзу.

Формат 
Молодёжная сборная является фарм-командой сборной Ирана. В команде выступают игроки до 21 года, однако разрешено заявлять в команду трёх футболистов старше 21.

Кроме сборной U-21, также существуют сборные U-17 и U-15. Многие футболисты проходят все уровни сборных. Также футболисты могут играть за молодёжную команду одной страны, а позже за взрослую команду другой. Например, Ашкан Дежага, который с 2001 по 2009 года выступал за молодёжную сборную Германии и с которой выиграл молодёжный чемпионат Европы 2009 года, сейчас выступает за сборную Ирана.

Состав 
Текущий состав:
Следующие игроки были вызваны на тренировочные сборы с 14  по 20 января 2015.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Расширенный состав:
Следующие игроки были вызваны в расширенный состав сборной в 2014 году.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игры и результаты

Тренеры 
Ниже представлен список всех тренеров молодёжной сборной Ирана:

 Ираж Сулеймани (1980 — 1982)
 Махмуд Явари (1982 — 1984)
 Ираж Сулеймани (1984 — 1992)
 Хассан Хабиби (1992 — 1994)
 Энвер Хаджиабдич (1994)
 Ханс-Юрген Геде (1994 —1995)
 Хассан Хабиби (1995)
 Ибрагим Гасемпур (1997 — 1999)
 Эгон Курдес (1999)
 Мехди Монажати (1999 — 2002)
 Бранко Иванкович (2002 — 2003)
 Мухаммад Майли Кохан (2003 — 2004)
 Хуссейн Фараки  (2004)
 Рене Симойнс (2005 — 2006)
 Винко Бегович (2006 — 2007)
 Ненад Николич (2007 — 2008)
 Голам Хусейн Пейровани (2009 — 2010)
 Хуман Афазели (2010 — 2011)
 Алиреза Мансурян (2011 — 2014)
 Нело Вингада (2014)
 Мухаммад Хакпур (2014 — )

Нынешний тренерский штаб

Достижения 
Азиатские игры:
 Победитель (1): 2002
 Третье место (1): 2006
Четвёртое место (1): 2010

Товарищеские турниры:
Полуфиналист в  Dunhill Cup : 1999
 в  VTV-T&T Cup (Весенний кубок): 2006
 в  Turkmenistan President's Cup: 2008
 в  Velayat Cup: 2010
 в  Ho Chi Minh City Cup: 2010
 в  International Friendship Youth Tournament: 2013
 в  Antalya Tournament

Статиска в турнирах

Статистика в Олимпийских играх

AFC U-22 Championship

Статистика на Азиатских играх

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт федерации футбола Ирана
На transfermarkt.de

Сборная Ирана по футболу
Иран